Supercopa 1990 puede referirse a:

 Supercopa de España de Fútbol 1990.
 Supercopa de Italia 1990.
 Supercopa Sudamericana 1990.